Shengli kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shengli (häradshuvudort), Shandong, 
 Shengli (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 39,56, long 108,96), 
 Shengli (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 43,94, long 123,33), 
 Shengli (socken i Kina, Shandong, lat 34,69, long 118,26), 
 Shengli (socken i Kina, Shandong, lat 37,47, long 118,64), 
 Shengli (socken i Kina, Sichuan, lat 32,23, long 107,53), 
 Shengli (socken i Kina, Sichuan, lat 29,59, long 103,51), 
 Shengli (socken i Kina, Sichuan, lat 29,06, long 102,71), 
 Shengli (socken i Kina, Sichuan, lat 30,40, long 106,04), 

Robotskapade Kinaförgreningar